Фиуме (Fiume):
 Фиуме — одно из названий города Риека, Хорватия.
 Республика Фиуме — непризнанное государство (1920), провозглашённое на территории одноимённого города.
 Свободный город Фиуме — государство (1920—1924).
 Фиуме, Орацио (1908—1976) — итальянский композитор.
 Фиуме (1931) — тяжелый крейсер Королевского Итальянского флота типа Зара.
 Фиуме - река в Италии.